Дзерболо́ () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.

Население составляет 1213 человека (2008 г.), плотность населения составляет 33 чел./км². Занимает площадь 37 км². Почтовый индекс — 27020. Телефонный код — 0382.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Варфоломей, празднование 24 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.zerbolo.pv.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики